Ainsley Harriott (1957-), un chef cuisinier anglais, présentateur de télévision et artiste ;
 Callum Harriott (1994-), un joueur de football anglais ;
 Derrick Harriott (1942-), un chanteur et producteur de ska et de reggae jamaïcain ;
 Joe Harriott (1928-1973), un saxophoniste alto de jazz jamaïcain ;
 Rosario Harriott (1989-), un joueur de football international jamaïcain.